Лебоганг Мотхиба (; родился 28 января 1996, Йоханнесбург, ЮАР) — южноафриканский футболист, нападающий клуба «Страсбур» и национальной сборной ЮАР. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Мотхиба — воспитанник французского клуба «Лилль». В 2014 году он начал выступать за команду дублёров. В 2016 году Лебо был внесен в заявку основной команды на сезон.

Международная карьера 
В 2016 году Мотхиба в составе олимпийской сборной ЮАР принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии и Дании.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты ЮАР
Игроки олимпийской сборной ЮАР по футболу
Игроки сборной ЮАР по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Страсбур»